Ожі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 27 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ожі на сайті французького Національного інституту географії
 Ожі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ожі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена